Il cappello a tre punte (in spagnolo: El sombrero de tres picos) – romanzo di Pedro Antonio de Alarcón del 1874
Il cappello a tre punte – balletto in un atto del compositore Manuel de Falla rappresentato per la prima volta nel 1919
Il cappello a tre punte – film del 1934 diretto da Mario Camerini
 Il cappello a tre punte – album dei Fiaba del 1996